Rechtshändiges Teilchen bezeichnet in der Physik ein Teilchen mit
 positivem Chiralitätseigenwert, siehe Chiralität (Physik)
 Spin in Bewegungsrichtung, siehe Helizität